Agrykola – imię męskie
 Agrykola – ulica w Warszawie
 Park Agrykola – park w Warszawie
 Stadion Agrykola – stadion w Warszawie
 Agrykola Warszawa – klub sportowy
 Szkoła Podchorążych Piechoty Rezerwy „Agricola” – konspiracyjna szkoła działająca w Warszawie podczas okupacji hitlerowskiej
 Cmentarz Komunalny Agrykola w Elblągu - nekropolia w Elblągu
 (3212) Agricola – planetoida
 Agricola – gra planszowa

Osoby 
 Georgius Agricola – humanista renesansowy, górnik, metalurg i mineralog
 Johannes Agricola – humanista renesansowy
 Rudolphus Agricola – humanista renesansowy
 Mikael Agricola – fiński duchowny
 Adam Christian Agricola – kaznodzieja ewangelicki
 Alexander Agricola – muzyk flamandzki
 Juliusz Agrykola – dowódca rzymski
 Karol Ludwik Agricola – inżynier, na jego cześć nazwana została warszawska ulica Agrykola
 Martin Agricola – niemiecki teoretyk muzyki
 Johann Friedrich Agricola – niemiecki kompozytor

Zobacz też 
 Valle Agricola